Leicester City Football Club [lestr sity], znám též jako the Foxes (lišky), je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Leicester v nemetropolitním hrabství Leicestershire. Působí v nejvyšší anglické soutěži Premier League, kam postoupil po vítězství Football League Championship v sezóně 2013/14 (poslední účast v Premier League pak byla v sezóně 2003/04).

Na stadion Filbert Street byl klub přestěhován v roce 1891. Zde pak hrál 111 let, do doby než byl v roce 2002 přestěhován na nový stadion Walkers Stadium. Ten byl pak po změně vlastnictví přejmenován v roce 2013 na King Power Stadium.

Historie 

Založen byl v roce 1884 jako Leicester Fosse FC, tehdy hrající na hřišti jménem Fosse Road. Název Leicester City byl přijat v roce 1919.

V sezóně 2015/16 klub pod vedením italského trenéra Claudia Ranieriho získal dvě kola před koncem svůj historický první ligový titul, pod kterým se svými výkony výrazně podepsali hráči Jamie Vardy, N'Golo Kanté a Riyad Mahrez. Tento úspěch byl považován za senzaci, neboť před sezónou 2015/16 byl Leicester City považován za adepta na sestup s kurzem 5 000:1 na zisk titulu. Přesto dokázal předčit větší a bohatší anglické kluby a hlavní kandidáty na zisk titulu. V následující sezoně se tým dostal do čtvrtfinále Ligy mistrů, ale v anglické lize spadl na 12. místo.

V letech 2010–2018 klub podporoval jeho majitel a thajský miliardář Vičaj Srivadtanaprapcha, který dokázal fotbalisty motivovat k jejich úspěchům v Premier League. Zahynul při havárii vrtulníku na parkovišti u King Power Stadium po odletu z fotbalového utkání klubu 27. října v Leicesteru.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1884 – Leicester Fosse FC (Leicester Fosse Football Club)
 1919 – Leicester City FC (Leicester City Football Club)

Získané trofeje 

 First Division / Premier League ( 1× )
 2015/16
 EFL Cup ( 3× )
 1963/64, 1996/97, 1999/00
 Community Shield ( 1× )
 1971
FA Cup ( 1x )
 2020/2021

Soupiska 
K 21. srpnu 2022

Hráči na hostování

Významní hráči 
 Arthur Chandler (1923–1935)
 Gordon Banks (1959–1967)
 Gary Lineker (1978–1985)
 Jamie Vardy (od 2012)
 Kasper Schmeichel (2011–2022)
 N'Golo Kanté (2015–2016)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1891–1894: Midland Football League
 1894–1908: Football League Second Division
 1908–1909: Football League First Division
 1909–1925: Football League Second Division
 1925–1935: Football League First Division
 1935–1937: Football League Second Division
 1937–1939: Football League First Division
 1946–1954: Football League Second Division
 1954–1955: Football League First Division
 1955–1957: Football League Second Division
 1957–1969: Football League First Division
 1969–1971: Football League Second Division
 1971–1978: Football League First Division
 1978–1980: Football League Second Division
 1980–1981: Football League First Division
 1981–1983: Football League Second Division
 1983–1987: Football League First Division
 1987–1992: Football League Second Division
 1992–1994: Football League First Division
 1994–1995: Premier League
 1995–1996: Football League First Division
 1996–2002: Premier League
 2002–2003: Football League First Division
 2003–2004: Premier League
 2004–2008: Football League Championship
 2008–2009: Football League One
 2009–2014: Football League Championship
 2014– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1893/94: Klub uspěl v hlasování o vstup do Football League (rozšíření Second Division).

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Související články 
 Vičaj Srivadtanaprapcha (majitel klubu 2010–2018)
 Havárie vrtulníku v Leicesteru (10/2018)

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1884
Sport v Leicesteru